Реген () може да се отнася за:

 Реген, град в Бавария
 Реген, район в Бавария
 Реген, река в Чехия и преди всичко в Източна Бавария
 Иван Реген (1868 – 1947), словенски биолог

Други 
 Регни, келтско племе в Британия
 Регин, град в Румъния
 Бронепалубни крайцери тип „Рейна Регенте“